Chewy Chewy – singolo degli Ohio Express del 1968
 Chewy Chewy – album degli Ohio Express del 1969